Масіке (Хоккайдо)
 Повіт Масіке